Nikon Corporation – azienda giapponese, leader nei settori della fotografia e dell'ottica

Persone
 Nikon – patriarca della chiesa ortodossa russa
 Nikon di Troice-Sergieva – abate del Monastero della Trinità di San Sergio